Душан Јерковић може означавази:

 Душан Јерковић (1903—1942), новинар, песник и антифашиста.
 Душан Јерковић Уча (1914—1941), учитељ, учесник Народноослободилачког рата и народни херој Југославије.